A  Ermida de Nossa Senhora da Fátima  é uma Ermida portuguesa localizada no povoado Pontas Negras, freguesia das Ribeiras, concelho das Lajes do Pico, na ilha do Pico, no arquipélago dos Açores.

Esta ermida cuja construção recua ao século XX e que é dedicada a devoção de Nossa Senhora de Fátima surge referenciada pela primeira vez em 1950.

Ver também 
 Diocese de Angra do Heroísmo
 Lista de edificações de caráter religioso dos Açores

Galeria 

Fátima, Ermida De
Fátima, Ermida De
Ermidas da Região Autónoma dos Açores